Бернште́йн-Ко́ган — еврейская фамилия.

 Известные носители 
 Бернштейн-Коган, Анна Матвеевна (1868—?) — французский медик.
 Бернштейн-Коган, Мирьям (Мария Яковлевна, 1895—1991) — еврейская актриса, театральный режиссёр.
 Бернштейн-Коган, Сергей Владимирович (1886—1951) — российский и советский экономико-географ.
 Бернштейн-Коган, Яков Матвеевич (1859—1929) — еврейский общественный деятель, врач. См. также